Everton FC deltog säsongen 2008/2009 i Premier League, FA-cupen, Engelska ligacupen och UEFA-cupen. Säsongen innebar en femteplats i Premier League, en förlorad FA-cupfinal mot Chelsea, men Europaspelet slutade direkt då man föll i första omgången av UEFA-cupen mot Standard Liège.

Turneringsresultat

Spelartrupp

Målvakter
  Tim Howard
  Carlo Nash
  John Ruddy
  Iain Turner

Backar
  Leighton Baines
  Tony Hibbert
  Lars Jacobsen
  Phil Jagielka
  Joleon Lescott
  Nuno Valente
  Joseph Yobo

Mittfältare
  Mikel Arteta
  Tim Cahill
  Segundo Castillo
  Marouane Fellaini
  Dan Gosling
  Phil Neville
  Leon Osman
  Steven Pienaar
  Jack Rodwell
  Andy van der Meyde

Anfallare
  Yakubu Aiyegbeni
  Victor Anichebe
  Jô
  Louis Saha
  James Vaughan

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Tim Cahill 8
  Marouane Fellaini 8
  Louis Saha 6
  Mikel Arteta 6
  Jô 5
  Joleon Lescott 4

Tabell

Referenser
 - Everton FC Soccerbase.com

Everton FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2008/2009